Het ATP-toernooi van Pune 2022 (met de officiële naam Tata Open Maharashtra) vond plaats van 31 januari tot 6 februari 2022. Plaats van handeling waren de hardcourt-buitenbanen van het Balewi Stadium in de Indiase stad Pune.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Pune
Pune